Lugros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lugros (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Lugros (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar